

Lesná – comune in Moravia Meridionale
Lesná – comune del distretto di Tachov nella regione di Plzeň
Lesná – comune del distretto di Pelhřimov nella regione di Vysočina
Lesná – comune del distretto di Třebíč nella regione di Vysočina
Lešná – comune nella regione di Zlín

Borgata Lesna – quartiere della III Circoscrizione di Torino

Leśna – città nel voivodato della Bassa Slesia

Nová Lesná – comune nella regione di Prešov
Oravská Lesná – comune nella regione di Žilina  
Rajecká Lesná – comune nella regione di Žilina 
Stará Lesná – comune nella regione di Prešov 
Veľká Lesná – comune nella regione di Prešov